Plaats in Indonesië
 Krecek (Delanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Krecek (Badas), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java